Název TKS nesl:

 TKS (tančík) – polský tančík druhé světové války
 TKS (kosmická loď) – sovětská kosmická loď